Monte Rosa (Monterosa) steht für:

 Monte Rosa Massiv, , Gebirgsmassiv in den Walliser Alpen zwischen der Schweiz und Italien
 Monte Rosa, alternativer Name für den höchsten Berg Dufourspitze im obigen Gebirgsmassiv namens Monte Rosa
 Monte Rosa (Antarktika), Berg in den Bowers Mountains, Viktorialand, Antarktika
 Monte Rosa (Ligurien), , Berg bei Rapallo in Ligurien, Italien
 Monte-Rosa-Hütte, Berghütte im Monte-Rosa-Massiv der Walliser Alpen
 Hotel Monte Rosa, Hotel in Zermatt
 Hotel Monte Rosa, Hotel in Macugnaga, siehe Franz Josef Lochmatter #Hotel Monte Rosa
 (947) Monterosa, Asteroid des Hauptgürtels
 Monte Rosa, Schiff der Monte-Klasse (1924)
 Monte Rosa, Schiff der Monte-Klasse (2004)
Siehe auch:
 Institut Monte Rosa
 Monterosso